Rodrigo y Gabriela () — дуэт гитаристов из Мексики, основанный в 2000 году. Участники: Родриго Санчес () — соло-гитара, Габриэла Кинтеро () — ритм-гитара.

История

Ранние годы и выпуск дебютного студийного альбома «Re-Foc» (2002) 
Родриго Санчес и Габриэла Кинтеро познакомились, будучи ещё подростками в Доме Культуры (Casa de Cultura) города Мехико, их обоих связала любовь к хеви-метал и рок-музыке. В то время Родриго играл на ударных в своей группе, «Castlow». Вскоре, после того, как Габриэла присоединилась к группе в качестве гитариста, имя группы было изменено на «Tierra Acida» (). Скооперировавшись, они стали выступать в клубах Мехико и параллельно с этим работать (Габриэла обучала местных детей игре на гитаре, а Родриго сочинял музыку для ТВ-станций).
Вскоре они записали альбом, но не подписали контракт со звукозаписывающей фирмой, решив сосредоточиться, вместо этого, на изучении различных гитарных стилей. Спустя ещё некоторое время они решили поехать, по предложению друга, в Дублин (Ирландия). Они прибыли туда ночью, не владея английским языком, имея всего лишь 1000$ на двоих и оказалось, что друг не может предоставить им жильё. Тогда им пришлось забронировать номера в гостинице и через некоторое время все их сбережения закончились. Не имея больше денежных средств они стали зарабатывать игрой на улицах, свадьбах, открытиях галерей, играя каверы и композиции собственного сочинения. Мечта стать метал-музыкантами все ещё не покидала их:

Мы хотели быть метал-музыкантами, но все выходило в латинском стиле!

Приобретя популярность в Дублине, они поехали в Барселону (Испания), где выступали в местных клубах, а затем их снова пригласили в Дублин, чтобы выступить в недавно открывшемся клубе, Sugar Club. Вскоре Демьен Райс пригласил их в качестве поддержки своих выступлений, и наконец в 2003 году Rodrigo y Gabriela выпустили свой дебютный студийный альбом «Re-Foc» (в который вошли также некоторые переработанные композиции из демо-альбома «Foc»), а спустя ещё год они выпустили альбом с песнями живых выступлений «Live Manchester and Dublin». Выпуск обоих альбомов принес им всемирную известность.

Выпуск второго студийного альбома «Rodrigo y Gabriela» (2006) — 5-й студийный альбом «9 Dead Alive» (2014) 
В 2006 году Rodrigo y Gabriela выпустили второй студийный одноимённый альбом, «Rodrigo y Gabriela», на котором, помимо собственных композиций, они представили свои кавер-версии на песни «Orion» (Metallica), «Stairway to Heaven» (Led Zeppelin). 7 сентября 2009 года Rodrigo y Gabriela выпустили свой третий студийный альбом «11:11», в котором каждая песня была посвящена определённому музыканту или группе. Следующий студийный альбом, «Area 52», вышел 24 января 2012 года, записывался совместно с кубинским оркестром, C.U.B.A., и содержал только переработанные композиции из предыдущих альбомов. Альбом, «9 Dead Alive», увидел свет 28 апреля 2014 года.

Стиль и музыкальная основа 
Rodrigo y Gabriela известны своей быстрой и техничной манерой исполнения. Сами музыканты утверждают, что жанр, в котором они сочиняют свои композиции имеет структуру рока и состоит главным образом из латинских гармоний. Большое влияние на их музыку и стиль оказали такие группы, как: Pink Floyd, Black Sabbath, Queen, Led Zeppelin.

Интересные факты 
 Композиция «Tamacun» из альбома «Rodrigo y Gabriela» была использована в качестве саундтрека в 1-й серии 1-го сезона популярного сериала «Во все тяжкие».
 Родриго и Габриэла являются вегетарианцами и выступают против убийства животных.
 Композиция «Diablo Rojo» из альбома «Rodrigo y Gabriela» звучит в мультфильме 2011 года «Кот в сапогах».
 В мае 2010 года дуэт выступал в Белом Доме перед президентом США Бараком Обамой.
 Являются поклонниками треш-метала. Отдают предпочтение группе «Megadeth».
 16 октября 2009 года в Чикаго дуэт сыграл с басистом группы «Metallica» Робертом Трухильо композицию «Orion».

Дискография

Студийные альбомы 
 2002 — «Re-Foc»
 2006 — «Rodrigo y Gabriela»
 2009 — «11:11»
 2014 — «9 Dead Alive»
2019 — «Mettavolution»

Альбомы живых выступлений 
 2004 — «Live: Manchester and Dublin»
 2008 — «Live in Japan»
 2011 — «Live in France»

Альбомы, записанные с другими музыкантами 
 2011 — саундтрек к фильму Пираты Карибского моря: На странных берегах (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides), совместно с Хансом Циммером.
 2012 — альбом «Area 52», совместно с C.U.B.A.

EP 
 2007 — «Live Session»
 2020  -  Mettal EP
 2021  -  Jazz EP

Демо 
 2001 — «Foc»

Ссылки 
 rodgab.com — официальный сайт
 twitter.com/rodgab — в Twitter
 facebook.com/rodgab — официальная группа в Facebook
 instagram.com/rodrigoygabriela

Примечания 

Фолк-группы Мексики
Фламенко
Музыкальные коллективы Мексики
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Гитаристы по алфавиту
Гитаристы XXI века
Гитаристы Мексики